Ла-Буассє́р-сюр-Евр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 37 км на схід від Нанта, 45 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Ла-Буассєр-сюр-Евр, Шодрон-ан-Мож, Ла-Шоссер, Ле-Ф'єф-Совен, Ле-Фюїє, Монрево, Ле-Пюїзе-Доре, Сен-П'єрр-Монлімар, Сен-Кантен-ан-Мож, Сен-Ремі-ан-Мож i Ла-Саль-е-Шапель-Обрі було об'єднано в новий муніципалітет Монрево-сюр-Евр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 422,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Буассєр-сюр-Евр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Буассєр-сюр-Евр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара